Аллсвенскан 1978 () — 54-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 8 апреля и закончился 29 октября 1978 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1978 
Швеция
Спорт в Швеции в 1978 году